Ла Естансија де лас Флорес има више значења:

 Ла Естансија де лас Флорес (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естансија де лас Флорес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику